Maser pode-se referir a:

Maser (radiação): um dispositivo que produz ondas eletromagnéticas.
Maser astrofísico: uma fonte natural de radiação eletromagnética.
Maser (Itália): cidade italiana.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos